Agárdi Péter (1946–) irodalomtörténész
 Agárdi Péter (1998–) atléta